Dorfkirche Bochow steht für 
 Dorfkirche Bochow (Groß Kreutz (Havel)) in Groß Kreutz (Havel) in Brandenburg
 Dorfkirche Bochow (Niedergörsdorf) in Niedergörsdorf in Brandenburg